Die Bezeichnung Frieden von Gisors tragen drei Verträge, die im 12. Jahrhundert in Gisors an der Grenze zwischen den französischen und normannischen Vexin zwischen dem englischen und dem französischen König geschlossen wurden.

 Frieden von Gisors 1113
 Frieden von Gisors 1158
 Frieden von Gisors 1180
 Frieden von Gisors 1188